Saint-Mards je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Saint-Mards – obec v departementu Seine-Maritime
 Saint-Mards-de-Blacarville – obec v departementu Eure
 Saint-Mards-de-Fresne – obec v departementu Eure
 Saint-Mards-en-Othe – obec v departementu Aube